Меревиль () — бывший муниципалитет во французском департаменте Эсон, в регионе Иль-де-Франс. Население — 3 187 (2008).

Расстояние до Парижа — 65 км, до Эври — 45 км.

1 января 2019 года Меревиль был объединён с близлежащим , образовав новую коммуну .

Известные жители 
 Жан-Луи Бори — французский писатель, журналист и кинокритик.

Примечания 

Упразднённые коммуны Франции
Коммуны департамента Эсон